

Patronyme 

 Anne Montminy (1975-), plongeuse canadienne ;
 Jean-Luc Montminy, acteur québécois.

Toponyme 

 Saint-Paul-de-Montminy,  municipalité du Québec (Canada) faisant partie de la municipalité régionale de comté de Montmagny ;
 Montminy, canton québécois dans les Chaudières-Appalaches nommé en l'honneur de l'abbé Louis-Antoine Montminy, curé de Saints-Gervais-et-Protais.